XIV зимние Олимпийские игры проходили с 8 по 19 февраля 1984 года в Сараево (Югославия).
В играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Официальным символом игр был волчонок Вучко.

Выборы столицы Игр 
Выборы столицы XIV Зимних Олимпийских Игр прошли 18 мая 1978 года в Афинах (Греция). Игры в Сараеве стали вторыми олимпийскими и первыми зимними олимпийскими играми, проходившими в социалистической стране.

Медальный зачёт

Календарь

Призёры игр

Олимпиада в филателии

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1984